Příjmení de Haan nosí více osob:

 Foppe de Haan (* 1943), nizozemský fotbalový trenér
 Jacob Israël de Haan (1881–1924), nizozemský spisovatel a novinář
 Meyer de Haan (1852–1895), nizozemský malíř

Externí odkazy